Лодочная:

 Лодочная — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области.
 Лодочная — река, приток Большой Хеты.
 Лодочная — река на Сахалине, впадает в Черноморку (приток Лесогорки).